Учрежде́ние организа́ции — одна из предусмотренных законодательством процедур создания организаций. Организации могут быть созданы в результате учреждения — принятия соответствующего решения учредителями, либо в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования.   Организация (например, в США — корпорация) может быть предпринимательским предприятием, некоммерческой организацией, спортивным клубом или правительством нового города.

Процедура учреждения и учредительные документы 
Учреждение организации осуществляется по решению учредителей. Своим решением учредители определяют наименование организации, её местрования и размер уставного капитала организации, формируют органы организации и принимают учредительные документы. К числу учредительных документов могут относиться Устав организации, утверждаемый учредителями, и/или учредительный договор, который учредители заключают. Если учредитель один, то вместо Учредительного договора составляется Решение о создании.

Организация считается созданной со дня принятия решения о государственной регистрации организации уполномоченным на то органом государственной власти.

Законодательство, регулирующее учреждение организаций 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
 Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах»
 Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»
 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Регистрация в Соединённых Штатах 
Конкретные требования регистрации в Соединённых Штатах различаются в зависимости от штата.  Тем не менее, существуют общие сведения, которые штаты должны включить в свидетельство о регистрации.

 Деловая цель
 Название корпорации
 Зарегистрированный представитель учреждения
 Уставной капитал
 Количество объявленных акций
 Управляющие
 Привилегированные акции
 Учредители
 Юридический адрес предприятия/организации

Выбранное имя должно сопровождаться организационным идентификатором, таким как «Corp.», «Inc.» или «Co.».

См. также 
 Реорганизация организации
 Создание организации
 Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Ссылки 
 Федеральный закон о гос. регистрации предприятий
 Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью

Гражданское право
Корпоративное управление
Учреждения